Apicius steht für
 (Caelius) Apicius, angeblicher Verfasser des römischen Kochbuchs De re coquinaria (ca. 4. Jahrhundert)
 mehrere römische Feinschmecker:
 Apicius (1. Jahrhundert v. Chr.)
 Marcus Gavius Apicius, lebte zur Zeit des Tiberius
 Apicius (2. Jahrhundert), lebte zu Trajans Zeit 
 Apicius (Zeitschrift), internationale Fachzeitschrift der gehobenen Küche

Siehe auch:
 Vinidarius, Verfasser der Rezeptsammlung Apici Excerpta („Auszüge aus Apicius“) aus dem 5. Jahrhundert